Валиханов — фамилия. Известные носители:

 Валиханов, Агзам Валиханович (1927—2006) — советский нефтяник, Герой Социалистического Труда.
 Валиханов, Гази Булатович (Вали-хан; 1834—1909) — султан, офицер на российской службе, генерал от кавалерии.
 Валиханов, Чокан Чингисович (1835—1865) — учёный, историк и просветитель, путешественник.
 Валиханов, Шот-Аман (1932—2021) — советский и казахстанский скульптор.

См. также 
 Валихан
 Вали-хан
 Валиханово